Le terme Magusi peut se référer à:

Toponymes
Magusi (Congo), une localité de la République démocratique du Congo, située dans la province du Bas-Congo.
Rivière Magusi, un affluent du lac Duparquet, coulant dans Cochrane (Ontario) et dans Duparquet (Québec) (MRC Abitibi-Ouest), en Abitibi-Témiscamingue, au Canada.